Bonatea kan syfta på:

 Bonatea (djur) – ett släkte av fjärilar
 Bonatea (växter) – ett släkte av växter